Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2015 fand vom 10. bis zum 13. September in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Im Vorjahr siegten Karla Borger und Britta Büthe sowie Jonathan Erdmann und Kay Matysik. Im Finale der Frauen setzten sich Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gegen Teresa Mersmann und Isabel Schneider durch. Das Endspiel der Männer gewannen Armin Dollinger und Clemens Wickler gegen Jonathan Erdmann und Kay Matysik.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV. Bei den Männern spielte Marcus Popp wegen einer Verletzung von Björn Andrae zusammen mit Alexander Walkenhorst. Bei den Frauen fehlte Karla Borger wegen einer Rückenoperation. Ihre Partnerin Britta Büthe trat daher mit Lisa Arnholdt an.

Spielplan Männer

Hauptrunde

Verliererrunde 

 Verletzung Fuchs

Platzierungsspiele

Spielplan Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Offizielle Website der smart Beach-Tour
 Meldeliste Männer beim DVV
 Meldeliste Frauen beim DVV

2015
Volleyballveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland